Kienberg peut désigner :
 Kienberg, commune suisse du canton de Soleure ;
 Kienberg, commune allemande de Bavière ;
 Loučovice, en allemand Kienberg, commune tchèque de Bohême-du-Sud ;
 Kienberg est un mont situé à Berlin-Marzahn dans l'est de la ville de Berlin ;
 Kienberg est une station du métro de Berlin à proximité du précédent.
 Kienberg, une montagne qui s’élève à  d’altitude dans les Alpes de Brandenberg.